Кондаковка — село в Красноярском районе Астраханской области России. Входит в состав Ватаженского сельсовета. Население —  человек ().

История

География 
Село находится в юго-восточной части Астраханской области, в дельте реки Волги, на берегу протоки Кривой Бузан. По территории села протекает ерик Красный, к юго-востоку от него — ерик Кондаковский.

Абсолютная высота 26 метров ниже уровня моря.
Уличная сеть

Ул. имени Зиброва (в честь земляка, уроженца села Тамбовка в Харабалинском районе, Героя Советского Союза Ивана Никифоровича Зиброва (1917—2002)), ул. Мостовая, ул. Набережная, ул. Полевая.
 Климат

Умеренный, резко континентальный. Характеризуется высокими температурами летом и низкими — зимой, малым количеством осадков, а также большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха..

Население 

 Национальный и гендерный состав

По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения посёлка составляла 112 человек (48 мужчин и 64 женщины, 42,9 и 57,1 %% соответственно)

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения казахи составляли 58 %, русские 31 % от общей численности в 105 человек.

Инфраструктура

Транспорт 
Выезд на автодорогу федерального значения  Астрахань — граница с Республикой Казахстан

Примечания 

Населённые пункты Красноярского района (Астраханская область)